Le tournoi de Tulsa est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute à Tulsa du 24 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Carol Hanks.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Tulsa

Navigation 

dames 1966
Tulsa
Tennis aux États-Unis en 1966
Tennis en mai 1966